Флинт:

Персоны 
 Флинт, Алтея (в девичестве Лэ́жа; 1953—1987) — американская коммерсантка.
 Флинт, Владимир Евгеньевич (1924—2004) — российский орнитолог, профессор, президент Союза охраны птиц России.
 Флинт, Генри (род. 1940) — американский философ, музыкант-авангардист, представитель антиискусства.
 Флинт, Джилл (род. 1977) — американская актриса.
 Флинт, Джозайя (1869—1907) — американский репортёр и писатель.
 Флинт, Евгений Евгеньевич (1887—1975) — советский кристаллограф.
 Флинт, Кит (1969—2019) — вокалист и танцор в группе «The Prodigy».
 Флинт, Кэролайн (род. 1961) — британская политическая деятельница от Лейбористской партии, член парламента.
 Флинт, Ларри (1942—2021) — американский издатель, глава фирмы «Larry Flynt Publications».
 Флинт, Майлз (род. 1953) — президент фирмы «Sony Ericsson Mobile Communications».
 Флинт, Михаил Владимирович (род. 1949) — российский океанолог, член-корреспондент РАН.
 Флинт, Чарльз (1850—1934) — американский бизнесмен, торговал с Южной Америкой сырьём, оружием и боеприпасами, а также владел дюжиной предприятий по всему свету.
 Флинт, Эйден (род. 1989) — английский футболист.
 Флинт, Эрик (1947—2022) — американский писатель-фантаст.
 Флинто, Йоханнес (1786—1870) — датско-норвежский художник.

Персонаж 
 Капитан Флинт — капитан пиратов в романе Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ».

Топонимы 
 Флинт — атолл в архипелаге Лайн.
 Флинт — город в штате Мичиган, США.
 Флинт — река в штате Мичиган, США.
  — река в штатах Алабама и Теннесси, США.
 Флинт — немуниципальная территория в штате Техас, США.
 Флинт — город в графстве Флинтшир, Северный Уэльс, Великобритания.
 Замок Флинт — руины средневекового замка во Флинте.
 Уайт-Флинт — открытая наземная станция Вашингтонгского метро на Красной линии.

В музыке 
 Flint — рок-группа, основанная Китом Флинтом, вокалистом и танцором «The Prodigy».

Другие значения 
 Флинт — класс стёкол.
 Флинта — издательство учебной литературы.
 Флинт — ирокезский бог.